Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Masson :

France 
 Rue Masson à Lyon

Québec 
 Rue Masson à Montréal

Masson